Panjab kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Panjāb (distriktshuvudort), Bamiyan, 
 Panjāb (distrikt)

Indien 
 Punjab (Indien), delstat

Robotskapade Afghanistanförgreningar